Янчар (, ) — польская и словенская фамилия. Известные носители:
 Янчар, Драго (род. 1948) — словенский писатель.
 Янчар, Лизика (1919—1943) — также известная как Майда югославская партизанка.
 Янчар (Мусял), Тадеуш (1926—1997) — польский актёр театра и кино.